Ce tableau présente les résultats par saison du Gazélec Football Club Ajaccio dans les diverses compétitions nationales qu'il a disputé.

Légende :

Notes et références 
Historique du Gazélec Football Club Ajaccio sur www.lfp.fr

Gazélec Ajaccio
Gazélec Ajaccio